Miejscowości w USA:
 Mankato – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
 Mankato – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth
Gminy w USA:
 Mankato (ang. Mankato Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Blue Earth